Ledizione 1948-1949 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquistò il suo 17º titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Deák del Ferencvárosi TC con 59 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1948-49.
 Tatabánya, Szegedi AK, Kistext e Goldberger AC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
Campionato ungherese di calcio